Винце́нты Балзуке́вич (, , 1835 Верки, предместье Вильны, ныне Вяркяй — март 1907, Вильна) — виленский скульптор и резчик.

Отец скульптора Болеслава Балзукевича, художника Юзефа Балзукевича и художницы Люции Балзукевич. Был самоучкой. Работал в Литве и Белоруссии. Автор деревянных скульптур религиозной тематики:

 Ангел Хранитель. Капелла Святой Анны в костёле Святых Иоаннов (Вильнюс).
 Святой Георгий. Капелла Святой Анны в костёле Святых Иоаннов (Вильнюс).
 Христос, несущий крест в костёле Святого архангела Рафаила (Вильнюс).
 Святой Яцек (Святой Гиацинт) в костёле Cвятых апостолов Иакова и Филиппа (Вильнюс).
 Богоматерь (Каунас).
 Мария Магдалена (Каунас).
 Распятие (Лынтупы, Белоруссия).

Примечания

Ссылки 
 
 

Скульпторы Литвы
Скульпторы по алфавиту